

Cinema e televisione 
 Fratelli – film, regia di Abel Ferrara (1996)
 Fratelli – film per la televisione, regia di Angelo Longoni (2006)
 Fratelli (Brothers) – episodio della quarta stagione di Star Trek: The Next Generation

Letteratura 
 Fratelli – una poesia di Giuseppe Ungaretti scritta nel 1916, contenuta nella raccolta Allegria di naufragi
 Fratelli – romanzo di Carmelo Samonà (1985)